Csehország
Chlistov
 Chlistov, település a Klatovyi járásban
Chlístov
 Chlístov, település a Benešovi járásban
 Chlístov, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Chlístov, település a Třebíči járásban
 Chlístov, Hořičky településrésze a Náchodi járásban
 Chlístov, Kratušín településrésze a Prachaticei járásban
 Chlístov, Nadějkov településrésze a Tábori járásban
 Chlístov, Neustupov településrésze a Benešovi járásban
 Chlístov, Okrouhlice településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Chlístov, Všelibice településrésze a Libereci járásban
 Chlístov, Železný Brod településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban